Ramsdorf — метеорит-хондрит весом 6877 грамм. Упал на территории федеральной земли Германии Северный Рейн-Вестфалия 26 июля 1958 года. Состоял из двух осколков массой 4682 и 2195 грамм.

Один из наиболее массивных осколков метеорита был украден у его владельца.

Ссылки  
 Сведения из метеоритной коллекции Российской академии наук
 Сведения из базы данных «Meteoritical Bulletin»
 Сведения из базы данных «World Meteorite Catalogue»
 Yamaguchi A., Scott, E.R.D., Keil K. Origin of a unique impact-melt rock-the L-chondrite Ramsdorf // Meteoritics & Planetary Science. Vol. 34, No. 1., p. 49-59.

Примечания